Стоян Христов може да се отнася за:
 Стоян Христов (1873 – 1961), виден български икономист
 Стоян Христов (1898 – 1996), американски публицист от български произход